Species ( oder , lateinisch für „Anblick“, „Gestalt“, „Erscheinung“) steht für:

 den Artbegriff in der Biologie, siehe Art (Biologie)
 einen Begriff, der aus gemeinsamen Merkmalen von Individualbegriffen gebildet ist, siehe Art (Philosophie)
 eine Spielfilm-Reihe, bestehend aus:
 Species (Film) (1995)
 Species II (1998)
 Species III (2004)
 Species IV – Das Erwachen (2007)
 ein numismatischer Begriff, der z. B. im Speciestaler vorkommt und bedeutet, dass es sich um ausgemünzte Währung handelt (im Gegensatz zu Rechnungsgeld)
 Teegemisch, eine arzneilich verwendete Teemischung, siehe Droge (Pharmazie)#Arzneitee

Siehe auch:
 Spezies